Jebel Aulia ou Jabal Awliya est une ville du Soudan près du barrage de Jebel Aulia, à 40 km au sud de Khartoum. La ville accueille notamment un camp de réfugié durant la Seconde Guerre civile soudanaise.
 

Ville au Soudan